Cimitero di San Michele può riferirsi a:
Cimitero di San Michele (Cagliari)
Cimitero di San Michele (Venezia)
Cimitero di San Michele agli Scalzi